Miejscowości w USA:
 Rushville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Rushville – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Rushville – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 Rushville – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Sheridan
 Rushville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Rushville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
Gminy w USA:
 Rushville (ang. Rushville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Rushville (ang. Rushville Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Rushville (ang. Rushville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Rushville (ang. Rushville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward